Чемпионат СССР по футболу 1958 года в классе «Б» проходил в два этапа: на первом этапе 94 клуба в шести зонах определяли участников финалов (победители каждой зоны); на втором этапе участники финала разыграли путёвку в класс «А».

Зональный этап

1 зона

2 зона

3 зона

4 зона 

«Локомотив» (Сталино) в первом круге выступал от города Артёмовск. Под названием «Локомотив» (Артёмовск) команда играла в Кубке СССР 1958 года.

5 зона

6 зона

Финал 
Финал класса «Б» проходил в Тбилиси. 6 победителей зональных турниров (все победители — армейские клубы) в однокруговом турнире разыграли путёвку в класс «А». Обладателем путёвки стал ростовский СКВО.

Итоговая таблица 

В конце сезона команды из РСФСР провели переходные игры и отстояли своё право участия в чемпионате 1959 года.
 «Энергия» (Волжский) — «Труд» (Раменское) — 2:1, 2:1.
 «Шахтёр» (Шахты) — СКВО (Куйбышев) — 0:3, 1:0, 5:1.

Федерация футбола Украины провела переходные игры.
 «Черноморец» (Одесса) — «Машиностроитель» (Киев) — 3:0, 2:2.

Примечания

Ссылки 
 Класс «Б» СССР 1958 на КЛИСФ

Чемпионат СССР по футболу 1958
1958